Scaife ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Scaife (1912–1994), britischer Kameramann
 Hugh Scaife (1930–2009), britischer Szenenbildner und Filmausstatter
 Nicola Scaife (* 1984/85), australische Ballonsportlerin, zweifache Weltmeisterin
 Richard Mellon Scaife (1932–2014), US-amerikanischer Milliardär und Medienunternehmer

Sonstiges:
 Scaife Mountains, Gebirge im Palmerland, Antarktika